М20, М-20 (латиницей) может означать:
 M20 (NGC 6514, Тройная туманность, трёхраздельная туманность, ) — трёхдольная диффузная туманность в созвездии Стрельца.
 M20 — американское безоткатное орудие периода Второй мировой войны
 M20 — бронированная машина общего назначения США периода Второй мировой войны
 BMW M20 — рядный шестицилиндровый двигатель немецкой компании BMW
 M20 — французская твердотопливная двухступентачатая баллистическая ракета для вооружения подводных лодок
 Mooney M20 — семейство американских одномоторных поршневых самолётов
  — шоссе в штате Мичиган, США.

М20, М-20 (кириллицей) может означать:
  — автомагистраль «Псков».
 Крым (автодорога) (укр. номер от Нехотеевки до Харькова — М-20, другое название участка Харьковское шоссе) — автострада Москва — Белгород — Харьков — Симферополь — Ялта.
 М-20 — советский компьютер.
 М-20 — проект ОКБ Мясищева по разработке стратегического бомбардировщика.
 М-20 — советская подводная лодка типа «Малютка» времён Великой Отечественной войны.
 ГАЗ-М-20 «Победа» — советский легковой автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе в 1946—1958 годах.
 М-20 — модификация реактивного снаряда М-13 с увеличенной головной частью.